Les Granges est un nom propre qui peut désigner :

Toponymie 
 Les Granges, commune française du département de l'Aube. 
 Les Granges, ancienne commune française de Seine-et-Oise, aujourd'hui Les Granges-le-Roi dans le département de l'Essonne.
 Les Granges, localité de la commune suisse de Château-d'Œx, dans le canton de Vaud.
 Les Granges, hameau de la  commune française de Valloire dans le département de la Savoie.
 Les Granges, hameau de la  commune française de Ceaulmont dans le département de l'Indre.

Arts et spectacles 
Les Granges Brûlées film de Jean Chapot sorti en 1973.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France